Ре́йган або Ре́йґан () може означати:

Прізвище 

 Джон Геннінґер Рейган (; 1818–1905) — американський політик, сенатор США від Техасу.
 Ненсі Рейган (; 1921-2016) — вдова 40-го президента США Рональда Рейгана.
 Рональд Рейган (; 1911–2004) — 40-й президент США (1981-1989). 33-й губернатор Каліфорнії (1967–1975).
 Фей Рейган (; 1988) — американська фотомодель і порноакторка.

Ім'я 
 Рейган Пастернак () (1977) — канадська актриса.

Топонім 
 Рейган () — округ у штаті Техас (США).

Інше 
 «Рональд Рейган» () — американський авіаносець типу «Німіц».

Див. також 
 Доктрина Рейгана
 Замах на Рейгана
 Випробувальний полігон імені Рейгана